Элизабет Лемке (; 5 июня 1849, Ромбиттен Восточная Пруссия (ныне Ромбиты Илавский повет, Варминьско-Мазурское воеводство, Польша) — 11 августа 1925, Сопот в составе Вольного города Данциг (ныне Польша)) — немецкий , , , .

Биография 
Родилась в семье помещика. С детства заинтересовалась обычаями и традициями своей родины в Восточной Пруссии. Систематического образования не получила, самоучка. В 1886 году переехала в Берлин, где привлекла к себе внимание, прочитав более 200 публичных лекций на фольклорные темы, большинство из которых позже были напечатаны в журнале Общества фольклористов. Продолжила изучение фольклора и древней истории Восточной Пруссии, а также ботаники и археологии. В 1889 году исследовала курган в Уруве, Карпове и Карнитках. В 1895 г. — два кургана в Гублавках.

Финансовая независимость позволила ей совершить путешествие по России, Америке и Северной Африке. Привезенные ею артефакты были помещены в музеи Берлина, Данцига, Кёнигсберга и Нюрнберга.

Опубликовала не менее 133 статей, включая исследования по этнографии, ботанике, зоологии, археологии, а также обзоры, воспоминания, отчёты о путешествиях, поскольку путешествия были её страстью.

Её главный труд «Volkstümliches in Ostpreußen» (в 3 томах, 1884—1899) содержит обширные материалы по этнографии Восточной Пруссии. В этой работе она опубликовала приложения (117), сказки (67), верования, обряды и песни из окрестностей Залево.

В 1881 году были опубликованы её рассказы и стихи, а через год она опубликовала сборник своих афоризмов («Lose Korner»).

В 1899 году стала первой женщиной, награждённой золотой медалью Берлинского музея Märkisches Provinzialmuseum.

После Первой мировой войны Элизабет Лемке поселилась в Оливе недалеко от Данцига. Осталась незамужней и умерла 11 августа 1925 года в доме престарелых в Сопоте.

Примечания

Ссылки 
 Znani i nieznani twórcy kultury z Prus — Lemke Elisabeth

Немецкие писатели
Немецкие поэты